Селма (име) женско име,
 Селма (филм)
 Селма (Орегон)
 Селма (Индијана)
 Селма (Вирџинија)
 Селма (Тексас)
 Селма (Алабама)
 Селма (Северна Каролина)
 Селма (Калифорнија)
 (), Селма Лагерлеф, шведски писац и нобеловац
 (), Салма Хајек, глумица